

Codici 
 PLY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Plymouth (Stati Uniti)
 ply – codice ISO 639-3 della lingua bolyu

Informatica 
 PLY  – formato di file